Asim Butt, Pakistaans kunstenaar
Butt (tijdschrift)
Hans-Jörg Butt, Duits voetballer
Nicky Butt, Engels voetballer

Zie ook 
Butts (doorverwijspagina)